1. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się między 24 a 26 marca 1972 na Velikance w Planicy. Punkt konstrukcyjny ówczesnej skoczni umieszczony był na 165 metrze. Pierwszy tak wysokiej rangi konkurs w tej konkurencji pod egidą FIS.

Faworyci 
Podczas Igrzysk Olimpijskich 1972, które odbyły się w lutym, zwyciężyli Wojciech Fortuna i Yukio Kasaya. W 20. Turnieju Czterech Skoczni, który odbywał się dwa miesiące przed zawodami, zwyciężył Ingolf Mork, przed drugim Henrym Glaßem i trzecim Tauno Käyhkö.

Wyniki 
Zwycięzcą konkursu został Walter Steiner, który o 32,5 punktu wyprzedził drugiego w klasyfikacji - Heinza Wosipiwo oraz o 48,5 punktu trzeciego - Jiříego Raškę. W mistrzostwach świata wystartowało 43 skoczków narciarskich. Poniższa tabela przedstawia wyniki konkursu.

Przypisy

Bibliografia 
 

1972 w Jugosławii
1972 w sportach zimowych
Gmina Kranjska Gora
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Skoki narciarskie w Słowenii